Ескобал има више значења:

 Ескобал (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ескобал, Ехидо Ескобал (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ескобал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику